Esistono più comuni francesi con questo nome

Charleval – Bocche del Rodano
Charleval – Eure